De kalender voor de 500 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2006/2007 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 0500
2006/07